

Patronyme

 Charles Kahudi (1986-), basketteur français ;
 Henri Kahudi (1991-), basketteur français, son petit-frère.

Patronyme congolais